Глодени () е град в северозападната част на Молдова. Административен център на Глоденски район. Според преброяването през 2014 г. населението му е 8386 души.

Население 
Население на града според преброяванията през годините:
 10 179 (1979)
 13 180 (1989)
 10 465 (2004)
 8386 (2014)

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2004 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2004 г.:

Преброяване на населението през 2014 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2014 г.:

Вижте също 
 Списък на градовете в Молдова

Източници

Външни препратки 

Градове в Молдова